7-й отдельный дивизион бронепоездов (7 одбепо) — воинская часть автобронетанковых войск РККА вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован с 25.02.1925 по 05.03.1925 года из группы бронепоездов, находящихся на станции Навтлуг (пригород Тбилиси).

В составе действующей армии с 17.10.1941 по 13.08.1942 и с 08.01.1944 по 28.01.1945.

На 22.06.1941 года располагался в Навтлуге, 23.06.1941 выделил из своего состава 53-й, 53-й, 54-й, 55-й и 56-й отдельные бронепоезда, и 24.06.1941 убыл для обороны и охраны черноморского побережья.

До 10.10.1941 года базировался на станции Самтредиа Закавказской железной дороги, патрулировал железную дорогу на участке Сухуми, Поти, Батуми. Затем переброшен на Южный фронт, 16.10.1941 прибыл в Ростов-на-Дону, местом дислокации была определена станция Бессереновка. Там дивизион поддерживал части 31-й стрелковой дивизии.

С 18 по 21.10.1941 года дивизион занимал оборону в районе Синявской, с 21.10.1941 в связи с прорывом фронта был переброшен на станцию Хопры. Поддерживал там огнём 1171-й стрелковый полк 343-й стрелковой дивизии вплоть до 19.11.1941 года.

С 20.11.1941 прикрывает Ростов-на-Дону и Аксайскую переправу, действуя на участке в 24 километра и там был практически уничтожен.

Получив новую материальную часть до августа 1942 года действовал на Южном фронте, затем выведен в резерв, где находился до января 1944 года, после чего переведён на Карельский фронт.

После окончания боевых действий в Заполярье в боях участия не принимал, дислоцировался в Заполярье.

Состав и боевые действия

С 22.06.1941 года

22-й отдельный бронепоезд (тяжёлый) 
Сформирован в 1926 году путём переименования 12-го бронепоезда.

В составе действующей армии с 17.10.1941 по 08.12.1941.

В октябре 1941 года прикрывает огнём отступающие по берегу Таганрогского залива советские части, заявил о трёх подбитых танках. Занимал оборону в районе Синявской, с 21.10.1941 до 19.11.1941 в районе станции Хопры. 09.11.1941 попал под налёт вражеской авиации, частично повреждён, к 12.11.1941 вновь был на боевых позициях (имея одну из двух бронеплощадок). С 20.11.1941 вёл интенсивный артиллерийский огонь, сдерживая противника во взаимодействии с полком НКВД в районе Нахичевань-на-Дону — Донская — завод Сельмаш, не имея связи с другими частями и штабом армии. Командиром дивизиона было принято решение отойти в Ростов-на-Дону, а ночью переправиться на другой берег Дона. Однако, подойдя к мосту, на рельсах был обнаружен завал и немецкие танки. Поскольку бронепоезд находился в мёртвом пространстве на насыпи и не мог вести огонь по противнику, команда сняла пулемёты, подожгла состав и пешком вышла в расположение своих частей.

08.12.1941 года расформирован.

27-й отдельный бронепоезд 
Сформирован в 1926 году путём переименования 7-го бронепоезда.

Данных о нахождении в действующей армии нет.

17.10.1941 года в 8.30 у станции Бессереновка появилось 4 немецких танка, пока бронепоезд готовился открыть огонь, появилось ещё 22 танка. Курсируя на больших скоростях, бронепоезд подбил 4 вражеских машины, но и сам получил пробоину в тормозной системе паровоза, встал. Огнём с места бронепоезд уничтожил ещё 4 танка, но ответным огнём 3 орудия были разбиты, а четвёртое повреждено. Команда вышла из вагонов и укрылась во рву до подхода бронепоезда № 22. Однако расчёт второго орудия - сержант Рудак и красноармеец Анищенко, оставшись в башне, починили орудие и открыли огонь по приближающимся танкам, подбив 8 машин, остальные отошли. Через 15 минут также огнём орудия была рассеяна пехота, но орудие было разбито. 
К этому моменту подошёл тяжёлый бронепоезд № 22, который попытался вытянуть 27-й бронепоезд, но сделать этого не удалось. Вскоре железная дорога между бронепоездами была разбита немецкой артиллерией. Данных о дальнейшей судьбе 27-го бронепоезда нет: вероятно или был уничтожен, или достался вражеским войскам.

Командир бронепоезда - старший лейтенант Сидоров.

29-й отдельный бронепоезд (лёгкий) 
Сформирован в 1926 году путём переименования 9-го бронепоезда.

В составе действующей армии с 17.10.1941 по 08.12.1941.

Занимал оборону в районе Синявской, с 21.10.1941 до 19.11.1941 в районе станции Хопры. 09.11.1941 попал под налёт вражеской авиации, частично повреждён, к 12.11.1941 вновь был на боевых позициях (имея одну из двух бронеплощадок). С 20.11.1941, бронепоезд, не найдя своих частей в Аксае, начал выбор огневой позиции, но неожиданно был атакован 18 танками, которые первыми же выстрелами вывели из строя бронепаровоз и оба орудия. Команда оставила состав и отошла в сторону Батайска. Высланный паровоз вытащил бронепоезд на станцию Ростов-Пристань, но дальше двигаться не смог, так как станция и мост через Дон были заняты вражескими войсками. Утром 21.11.1941 бронепоезд был взорван, а остатки команды отошли на другой берег Дона.

08.12.1941 года расформирован.

21-й отдельный бронепоезд (тяжёлый) 
В действующей армии с 08.12.1941 по 27.04.1942

На  22.06.1941 находился в подчинении 8-го отдельного дивизиона бронепоездов и был передан в 7-й отдельный дивизион бронепоездов 08.12.1941 года.

На вооружении бронепоезда состояли 4 107-мм орудия. Вёл боевые действия в составе дивизиона.

27.04.1942 переименован в 1-й бронепоезд 7-го отдельного дивизиона бронепоездов.

Командир - старший лейтенант А. О. Айрапетов.

14-й отдельный бронепоезд (лёгкий) 
Сформирован Военным Советом Северо-Кавказского фронта и Ростовским облисполкомом в сентябре 1941 года и вошёл в состав 8-го отдельного дивизиона бронепоездов 09.09.1941.

В составе действующей армии с сентября 1941 по  08.03.1942

Состоял из бронепаровоза (со спаркой 7,62-мм зенитных пулемётов ДА-2 на тендере) и двух бронеплатформ, на каждой из которых стояло два 120-мм миномёта и пять пулемётов Максима.

Был передан в 7-й отдельный дивизион бронепоездов 08.12.1941 года, уже без материальной части, так как с 14.10.1941 года на участке Марцево — блокпост 694  (район Таганрога) был  разбит немецкой авиацией.

По-видимому, в том числе, на его базе в ноябре 1941 года в Тихорецкой был сформирован бронепоезд "Тихорецкий рабочий".

В составе 7-го отдельного дивизиона бронепоездов находился непродолжительное время.

25.03.1942 переименован в 1-й бронепоезд 19-го отдельного дивизиона бронепоездов

45-й отдельный бронепоезд (лёгкий) 
Сформирован в январе 1940 года.

Входил в состав 4-го отдельного дивизиона бронепоездов, во время аннексии Латвии первым перешёл государственную границу СССР.

Вошёл в состав 8-го отдельного дивизиона бронепоездов 31.05.1940.

В составе действующей армии с 06.10.1941 по 27.04.1942

09.09.1941 года бронепоезд переброшен на Южный фронт в район станций Марцево-Кошлино. В октябре 1941 года прикрывал отход частей на участке Марцево-Бессергеновка.

Был передан в 7-й отдельный дивизион бронепоездов 23.11.1941 года, уже без материальной части, так как  22.10.1941 года на участке Марцево — блокпост 694  (район Таганрога) был  окружён и разбит.

По-видимому, в том числе, на его базе в ноябре 1941 года в Тихорецкой был сформирован бронепоезд «Тихорецкий рабочий».

В составе 7-го отдельного дивизиона бронепоездов находился непродолжительное время.

27.04.1942 переименован в 1-й бронепоезд 8-го отдельного дивизиона бронепоездов

Командир младший лейтенант Алекин (погиб)

Бронепоезд "Тихорецкий рабочий" 
Сформирован в  ноябре 1941 года в Тихорецкой.

В ноябре 1941 года действовал на участке Ростов — Новочеркасск в составе 8-го отдельного дивизиона бронепоездов

23.11.1941 сильно повреждён, отошёл в Тихорецкую, где встал на ремонт и передан в 7-й отдельный дивизион бронепоездов.

Очевидно, именно из него был сформирован 2-й отдельный бронепоезд 7-го отдельного дивизиона бронепоездов.

Командир - капитан Г. Л. Рудых, погиб 23.11.1941.

С 27.04.1942 года 
В составе дивизиона были 1-й и 2-й отдельные бронепоезда, о формировании последнего данных нет, вероятнее всего сформирован на базе бронепоезда "Тихорецкий рабочий".

С 09.12.1942 года 
  1-й отдельный бронепоезд переименован в 740-й отдельный бронепоезд «Александр Невский» 
  2-й отдельный бронепоезд переименован в 748-й отдельный бронепоезд «Москва».

Подчинение

Командиры 
 (на июнь 1941) до августа 1942  Жмакин  Василий Павлович, подполковник; 
 9.1942 - 1947(?)  В.К. Ткаченко, майор, затем подполковник.

Примечания

Литература 
 
 Амирханов Л. И. Броненосцы железных дорог. СПб. «Остров» 2005.
 Ефимьев А. В., Манжосов А. Н., Сидоров П. Ф. Бронепоезда в Великой Отечественной войне 1941—1945. — М.: Транспорт, 1992

Ссылки 
 7-й отдельный дивизион бронепоездов - практически копия главы „7-й отдельный дивизион бронепоездов“ из книги Коломиец М. В. Бронепоезда в бою 1941 — 1945. «Стальные крепости» Красной Армии. М.: Стратегия КМ: Яуза: Эксмо, 2010
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 31 артиллерийских частей и подразделений (отдельных дивизионов, батальонов, батарей, рот и отрядов), со сроками их вхождения в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны 1941-1945

07